VI Чемпионат России по международным шашкам среди мужчин 2004 года в молниеносной программе прошёл в г. Уфа 18 июля. Главный судья соревнований В. Д. Чернышев, судья РК. Главный секретарь: М. И. Белкина, судья РК.

  — Амриллаев Муродулло;
  — Гетманский Александр;
  — Александр Шварцман.

Таблица 

 ГР — гроссмейстер России
 МС — мастер спорта России
 КМ — кандидат в мастера спорта

Матч за 1 место: Амриллаев-Гетманский 2-0

Чемпионаты России в 2004 году
Чемпионаты России по международным шашкам среди мужчин
Соревнования по международным шашкам в Уфе
2004 год в шашках
Июль 2004 года
События 18 июля
2004 год в Башкортостане